École des hautes études peut désigner :
 École pratique des hautes études
 École des hautes études en sciences sociales